Lophotrigona era um gênero de abelha sem ferrão presente nas Ilhas Canárias, na África. Existem por volta de 500 espécies de abelhas sem ferrão no mundo catalogadas em diversos gêneros diferentes. Muitas espécies ainda não foram descobertas e outras estão passando por revisões para reenquadrá-las como novas espécies ou pertencentes a outros gêneros.

Existia apenas 1 espécie de Lophotrigona catalogada, porém foi feita uma revisão em 2017 e a espécie foi reclassificada como sendo do gênero homotrigona, o que significa que não existem espécies para este gênero. As reclassificadas eram:

Meliponíneos